Schlosskapelle Heilig Kreuz steht für:
 Schlosskapelle Heilig Kreuz (Bad Neuhaus), Bad Neustadt an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Unterfranken, Bayern
Schlosskapelle Heilig Kreuz (Dagstuhl), Saarland
 Schlosskapelle Heilig Kreuz (Neufahrn)
Siehe auch:
 Kapelle Heiligkreuz